Traffic är ett studioalbum av Janne Schaffer från 1985.

Låtlista 
Theme from the emerald city
Flight 05
Like a newborn child
The cat's eye 
Rose tango
September
Traffic
Windshift
Springfire 
Belongings

Musikalbum 1985
Album av Janne Schaffer